Алле́-е-Казне́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Бордо, 21 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 252 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 648,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Алле-е-Казнев на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Алле-е-Казнев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна